Hoffmannspett (Melanerpes hoffmannii) är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning 
Fågeln förekommer på Stillahavssluttningen från södra Honduras till Nicaragua och Costa Rica.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Dr Carl Hoffmann (1823-1859), tysk upptäcktsresande, naturforskare och samlare verksam i Costa Rica 1854-1859.

Noter

Externa länkar

Hackspettar
Fåglar i neotropiska regionen